Сэм Ааро́нович (; , Лондон — , там же) — британский -марксист. Автор нескольких книг.

Родился в Ист-Энде, Лондон, в еврейской семье из рабочего класса.

В 1967—1971 годах учился в Баллиол-колледже Оксфорда.

Член Компартии Великобритании, входил в её исполком в 1965—1967 годах.
Работал в Политехнике Сауз Бэнк (Университет Сауз Бэнк (:en:London South Bank University) с 1992 года): в 1971—1992 годах старший преподаватель по экономике, в 1975—1992 годах декан факультета экономики, в 1992—1997 годах профессор экономики.

В 1982 году основал и затем руководил Local Economic Policy Unit, а также её журналом Local Economy.

Был женат трижды: Берта, Кирстен, Лаванда. Имел пятеро детей:  двух дочерей и трёх сыновей — Бена (сценарист научно-фантастических сериалов), Дэвида (президент Национального союза студентов от Левого альянса, ныне журналист) и Оуэна (актёр).

Книги 
 Британский монополистический капитал (М., 1956)
 The Road from Thatcherism (1981)

Ссылки 
 , 

Воспитанники Баллиол-колледжа
Члены Коммунистической партии Великобритании
Марксисты
Редакторы Великобритании
Редакторы по алфавиту